Příjmení Wüst nosí více významných osobností:

 Anton Karl Wüst (1863–1932) – rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti
 Ireen Wüstová (* 1986) – nizozemská rychlobruslařka
 Walther Wüst (1901–1993) – německý orientalista